Serniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Serniki, une gmina rurale du powiat de Lubartów
 Serniki, un village et siège de la gmina de même nom
 Serniki-Kolonia, un village situé également dans cette gmina